

Patronyme 

 Guillaume Poitrinal (1967-) est un entrepreneur français ;
 Xavier Poitrinal (1970-) est un footballeur français.

Homonymie de patronyme